Voitschlag heißen folgende geographischen Objekte:

 Voitschlag (Grafenau), Ortsteil der Stadt Grafenau, Bayern
 Voitschlag (Gemeinde Sallingberg), Ortschaft und eine Katastralgemeinde der Gemeinde Sallingberg, Niederösterreich